Oda Kazusanosuke Nobunaga est un personnage du manga Samurai deeper kyo. Il est surnommé « Sa majesté » par les 12 généraux sacrés dont il est le chef. 

Assoiffé de sang et de guerre, il est très cruel et surtout il veut dominer le monde par la terreur.  On croit qu'il est mort à Honnoji, tué par Kyo, lorsqu'il était jeune, mais Kyoshiro Mibu l'a aidé à s'en sortir et le ressuscitera en transférant son esprit dans un autre corps. Il réapparaîtra durant la bataille de Sekigahara mais sera à nouveau tué par Kyo accompagné par les 4 sacrés du ciel.

Il a testé différents sortes de corps sans trouver celui qui correspondait parfaitement à son âme puisque, comme il le dit lui-même, « ce n'est pas parce que mon corps a péri que j'ai disparu ». À chaque fois qu'il change de corps, il y a toujours une trace importante de brûlure qui entoure son œil gauche. Sa première apparition dans le manga est dans le tome 8 et 9. Il affrontera Kyo une troisième fois au cours d'un duel meurtrier. Il dominera la première partie du combat jusqu'à l'intervention de Tigre rouge qui le privera de son cheval afin que Kyo puisse lutter à armes égales contre lui. Même si le combat entre Kyo et Nobunaga devient équitable, ce dernier domine toujours le combat jusqu'à ce que Kyoshiro reprenne le contrôle de son corps. Nobunaga sera écrasé face à la force de Kyoshiro qui lui infligera des blessures mortelles. Après l'intervention d'Akira, Kyo reprend le contrôle et continue le combat face à Nobunaga, les 2 adversaires n'ayant plus la force que de donner 1 seul coup de sabre, se jeter l'un sur l'autre pour un duel au sabre en un coup. 

Nobunaga finira décapité par Kyo, sa tête sera récupérée par les généraux sacrés qui prévoient sa prochaine résurrection avec l'appui du clan Mibu.

Il ne réapparaîtra que bien plus tard dans le manga, réincarné non pas dans le corps de Kyo comme tout le monde le pensait, mais dans celui de Nozomu, le frère de Yuya, et affrontera Kyo pour la quatrième fois et sera de nouveau vaincu par Kyo aidé de Kyoshiro qui lui aura rapporter son corps le temps du combat avant de lui reprendre.

Ce dernier combat nous montre que son rêve était pur aussi, celui d'être le plus fort, on pourrait dire qu'il est aussi "un maître" pour Kyo car c'est le premier à lui avoir dévoilé le véritable sens du combat.

Nobunaga, Oda